Футбольный центр Монгольской футбольной федерации (, ) — футбольный стадион, расположенный в Улан-Баторе, столице Монголии. Домашний стадион для сборной Монголии и большинства монгольских футбольных клубов из Улан-Батора.

История 
Во время МНР на территории современного Футбольного центра МФФ располагалась полащадка с трибуной и травяным покрытием, которая использовалась для проведения Наадамов. Для футбольных матчей использовался находящийся в непосредственной близости Центральный стадион.

Новый стадион МФФ был открыт 24 октября 2002 года. 15 марта 2011 года здесь встретились команды Филиппин и Монголии в отборочном туре Кубка вызова АФК 2012, в результате встречи монголы победили со счетом 2:1. В 2011 году здесь играли сборные Монголии и Мьянмы в отборочном туре Чемпионата мира по футболу 2014 и Монголия выиграла со счетом 1:0. С 2013 года на стадионе проводятся матчи Кубка Президента АФК, в частности, в 2014 году здесь были сыграны 3 матча групповой стадии, в которой монгольский клуб Эрчим стад лидером и вышел во второй тур.

Основная информация 
Вместимость трибун составляет 5000 человек. На стадионе уложено искусственное покрытие. Футбольный центр МФФ располагается недалеко от Национального стадиона Монголии.

Интересные факты 
 Единственным футбольным клубом Чемпионата Монголии из Улан-Батора, не использующим Футбольный центр МФФ как домашнюю площадку, является многократный чемпион Монголии «Эрчим», который пользуется собственной базой.

Примечания

Ссылки 

 Сборная Монголии по футболу на сайте ФИФА  
 Страница на сайте ФИФА 
 Страница на сайте АФК
 Страница на сайте Восточноазиатской футбольной федерации

Футбольные стадионы Монголии
Спортивные сооружения Улан-Батора
Хан-Уул